Nogowizyn ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Alexejewitsch Nogowizyn (1952–2019), russischer Generaloberst
 Nikolai Germanowitsch Nogowizyn (* 1948), sowjetischer Nordischer Kombinierer